Nascer do sol ou amanhecer — momento em que o Sol surge no horizonte
 Amanhecer (telenovela) — telenovela portuguesa exibida pela TVI em 2002
 Amanhecer (livro) — livro da escritora americana Stephenie Meyer
 Amanhecer: Parte 1 — filme americano baseado no livro homônimo
 Amanhecer (álbum) — álbum da cantora brasileira Paula Fernandes
 Operação Amanhecer — codinome dado para a Segunda Batalha de Falluja
 Aurora Dourada ou Chryssí Avguí (em grego) — grupo ultranacionalista grego

Desambiguação